Kwantum, de kleinste natuurlijke eenheid die in onze kosmos voorkomt
Quantum (motorfiets), een Amerikaans merk van motorfietsen
Quantum (automerk), een Brits automerk
Quantum (James Bond), een vijandige organisatie uit James Bond
Quantum Corporation, een Amerikaans fabrikant van harde schijven
Een vastgestelde hoeveelheid